Melide ist der Name der Orte

 Melide (Galicien), Ort in Galicien
 Melide TI, Gemeinde im Tessin
 Terra de Melide, eine Verwaltungseinheit Galiciens.